Открытый чемпионат Малайзии 2015 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2015 является 8-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Основные соревнования проходили в Куала-Лумпуре, Малайзия — с 2 по 8 марта 2015 года.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Донна Векич
 Парный турнир —  Тимея Бабош /  Чжань Хаоцин

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Каролина Возняцки (№ 5 в мире на тот момент). Датчанка подтвердила статус фаворита и легко дошла до финала, где в трёх сетах обыграла румынку Александру Дулгеру. Прошлогодняя победительница турнира Донна Векич не защищала свой титул. В розыгрыше турнира приняло участие две представительницы России: Елизавета Куличкова, которая, начав с квалификации, по итогу дошла до четвертьфинала и Алла Кудрявцева, проигравшая уже на старте.

В парном турнире главный приз завоевал китайский дуэт — Лян Чэнь и Ван Яфань. Прошлогодние чемпионки Тимея Бабош и Чжань Хаоцин не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Каролина Возняцки обыграла  Александру Дулгеру со счётом 4-6, 6-2, 6-1.
 Возняцки выигрывает свой 1-й одиночный титул в сезоне и 23-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Дулгеру сыграла свой 1-й одиночный финал в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

|RD1-seed01=1
|RD1-team01= Каролина Возняцки
|RD1-score01-1=4
|RD1-score01-2=6|RD1-score01-3=6|RD1-seed02=
|RD1-team02= Александра Дулгеру
|RD1-score02-1=6|RD1-score02-2=2
|RD1-score02-3=1

}}

 Парный турнир 
  Ван Яфань /  Лян Чэнь''' обыграли  Юлию Бейгельзимер /  Ольгу Савчук со счётом 4-6, 6-3, [10-4].
 Ван выигрывает дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Лян выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Малайзии
 WTA Тур 2015
 Международные турниры WTA
 Открытый чемпионат Малайзии среди мужчин 2015

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Малайзия
Теннис
Март 2015 года
2015